Beast steht für:

 Beast (Roman), Jugendbuch von Ally Kennen (2006)
 Beast (2011), dänischer Film von Christoffer Boe
 Beast (2017), britischer Film von Michael Pearce
 Beast – Jäger ohne Gnade, US-amerikanischer Film von Baltasar Kormákur aus dem Jahr 2022
 Beast, eine Comicfigur des Marvel-Universums, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Beast
 Beast, Tier aus der Offenbarung des Johannes, siehe Sechshundertsechsundsechzig
 Beast, ehemaliger Name der südkoreanischen Band Highlight (Band)

BEAST steht für:
 Browser Exploit Against SSL/TLS, einen Angriff auf das Netzwerkprotokoll SSL/TLS, siehe Transport Layer Security #BEAST

The Beast steht für:

 The Beast (Album), Album der Band Vader (2004)
 The Beast (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2009)
 The Beast (Kings Island), Holzachterbahn in Kings Island, Vereinigte Staaten
 The Beast, ein Pseudonym von Dave Bautista (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, MMA-Kämpfer und Wrestler
 The Beast, Staatskarosse des US-amerikanischen Präsidenten
 The Beast – Unheimliche Tiefe, italienisch-US-amerikanischer Film von Bruno Mattei (1995)
 The Beast (2019), südkoreanischer Film von Lee Jung-ho (2019)
 Originaltitel des Films Bestie Krieg

Siehe auch:
 Shadow of the Beast, Computerspiel
 Biest

Abkürzung